Millennium Tower (Amsterdam)
Millennium Tower (Dubai)
Millennium Tower (Londen)
Millennium Tower (Wenen)
Millennium Tower (Frankfurt)
Millennium Tower (Penang)
Millennium Tower (Rotterdam)
Millennium Tower (San Francisco)